Зализница () — слово со значением железная дорога в нескольких славянских языках.

Украина 
 Зализница — село в Любешовском районе Волынской области.
 Зализница — село в Корецком районе Ровненской области.